Trois bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Barham, en l'honneur de l'amiral Middleton, baron Barham, et un autre a été programmé mais jamais construit :

Le  est un vaisseau de 74 canons lancé en 1811. Il est razé en un vaisseau de 50 canons en 1826 et démoli en 1840.
Une frégate en bois à propulsion à vapeur commandée en 1860 aurait dû porter le nom de HMS Barham, mais elle n'est pas achevée.
Le  est un croiseur de troisième classe lancé en 1889 et démoli en 1914.
Le  est un cuirassé de  classe Queen Elizabeth, lancé en 1914 et coulé par un U-boot en 1941.

Notes et références 

Barham